Roding bezeichnet

 Roding, eine Stadt im Landkreis Cham in der Oberpfalz 
 Roding (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 River Roding, einen Fluss in Essex und Greater London, England
 Roding Automobile, ein Automobil-Kleinserienhersteller und Technologieunternehmen mit Sitz in der Stadt Roding in der Oberpfalz
 Roding Valley (London Underground), eine oberirdische Station der London Underground im Stadtbezirk London Borough of Redbridge, benannt nach dem englischen Fluss

Roding ist Name von
 Patrick Jenkin, Baron Jenkin of Roding (1926–2016), britischer Politiker der Conservative Party 
 Nicolaus Roding (1519–1580), deutscher Theologe, Geistlicher und Hochschullehrer